Hochstätter ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hochstätter (* 1963), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Fritz Hochstätter (* 1944), deutscher Botaniker
 Karin Hochstatter (* 1960), deutsche Bildhauerin und Medienkünstlerin

Siehe auch:
 Hochstetter
 Höchstädter
 Höchstätter
 Höchstetter